Ouija és una pel·lícula catalana dirigida per Juan Pedro Ortega, estrenada l'any 2003. Basada en el guió original de Jordi Orriols Luque: "El Setè Divendres"

Argument 
Un grup de quatre joves d'un grup musical i una amiga decideixen jugar a la Ouija i parlar amb esperits a l'ermita del poble. Després d'un parell de sessions un dels participants mor i la resta no tindran més remei que seguir participant en el joc.

Els membres del grup es comencen a atacar entre ells perquè tenen visions i reben ordres fins que tots acaben tenint un desenllaç fatal.

Repartiment 
 Ricard Sales: 	Víctor
 Montse Mostaza: 	Clara
 Carlos Olivella: 	Nacho
 Núria Font: 	Bea
 Jaume García Arija: 	Santi
 Juan Inciarte: 	Pare Tomás 
 Victoria Lepori: 	Mare de Bea
 Gemma Prats: 	Mare de Santi
 Óscar García: 	Metge
 José Antonio Duque: 	Audscias

Referències 

Pel·lícules de Catalunya en català
Pel·lícules del 2003 doblades al català
Pel·lícules de terror d'Espanya
Pel·lícules de Catalunya del 2003